Best Of: The Video Collection
Best Of (Vanilla Ninja)
Best Of - Hilary Duff
Best of the Blues Brothers
Best of Cream
Best of Def Leppard
Best of Gomo
Best of Groove Coverage
Best of Hilary Duff
Best of Led Zeppelin
Best of My Love
Best of Ozz
Best of RBD
Best of Scorpions
Best of Tokio Hotel

Veja também
Anthology
Greatest Hits

Desambiguação